Oetzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Oetzinger (* 1888; † ?), deutscher Landrat
 Stephan Oetzinger (* 1984), deutscher Politiker der CSU und Historiker